Marana kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Marana (ort i Italien), Abruzzo, Provincia dell' Aquila,

Nigeria 
2 Marana (ward), Bauchi, Gamawa,

Spanien 
3 Maraña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
4 Maraña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León,

USA 
5 Marana, Arizona, ort, Pima County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar